Krumbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Krumbacher (1856–1909), deutscher Byzantinist
 Wilhelm Krumbacher (1891–1965), deutscher Kaufmann und Mitglied des Bayerischen Senats